

Antroponimi 
Giuliani – cognome di lingua italiana

Persone 

Francesco Giuliani di San Lucido (1836-1905) – politico italiano
Francesco Giuliani (1842) – patriota italiano
Haidi Giuliani – senatrice italiana nella XV legislatura, madre di Carlo

Altro
Giuliani – termine che indica gli abitanti della Venezia Giulia
Giuliani – azienda farmaceutica italiana
Amaro Giuliani – medicinale digestivo
Bivacco Giuliani – bivacco del Trentino-Alto Adige
Giardino Giuliani – giardino di Firenze
Palazzo Giuliani – palazzo di Potenza
Reginaldo Giuliani – sommergibile della Regia Marina

Pagine correlate
Carlo Giuliani (disambigua)
Giovanni Giuliani